Сезон 1955–1956 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 11 вересня 1955 та 22 квітня 1956 року. Став 25-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 16 команд, у тому числі 2 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 12 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби вибули до Сегунди, ще дві команди брали участь у міні-турнірі за право збереження місця у Ла Лізі, за результатами якого також поступилися своїми місцями в елітному дивізіоні представникам Сегунди.

Переможцем турніру став «Атлетик» (Більбао), який здобув свій шостий трофей національної першості. Боротьба за чемпіонський титул між «Атлетиком» та «Барселоною» тривала до останнього туру змагання, на фініші чемпіонату його переможці обійшли каталонців усього на одне очко.

Підсумкова турнірна таблиця

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1955—56 став нападник мадридського «Реала» Альфредо ді Стефано, який записав до свого активу 24 голи. 

Найкращі бомбардири сезону:

Чемпіони 
Футболісти «Атлетіка», які протягом турніру були гравцями основного складу:
 Кармело Седрун 
 Хосе Оруе 
 Каніто 
 Хесус Гарай 
 Хосе Марія Магурегі 
 Фелікс Маркайда 
 Маурі 
 Ігнасіо Урібе 
 Енеко Арієта
 Хосе Луїс Артече 
 Агустін Гайнса

Тренер: Фердинанд Даучик.

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1955–56 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1955–56 на bdfutbol.com  

1955-56
1956 у футболі
1955 у футболі